Ен Блајт () је америчка глумица, рођена 16. августа 1928. године у Маунт Киску.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1928.
Америчке глумице
Биографије живих особа